Фойхтванген () — город в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Ансбах.  Население составляет 12 176 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 137,40 км². Официальный код  —  09 5 71 145.

Город подразделяется на 87 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии